Margoyoso (Jaya Loka), een bestuurslaag in Indonesië
Margoyoso (Kalinyamatan), een bestuurslaag in Indonesië
Margoyoso (Margoyoso), een bestuurslaag in Indonesië
Margoyoso (Salaman), een bestuurslaag in Indonesië
Margoyoso (Sumberejo), een bestuurslaag in Indonesië